Kolbow steht für:
 Kolbow (Zierzow), Ortsteil der Gemeinde Zierzow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Fritz Kolbow (1873–1946), deutscher Mouleur
 Hans Kolbow, deutscher Fußballspieler
 Karl-Friedrich Kolbow (1899–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Walter Kolbow (* 1944), deutscher Politiker (SPD)